Albums
 Turn Around (album van Jonny Lang), het vijfde album van gitarist Jonny Lang
 Turn Around (album van Comeback Kid), het debuutalbum van de Canadese hardcore-punkband Comeback Kid

 Singles
 'Turn Around' (single van Conor Maynard), de derde single van de Engelse zanger Conor Maynard in samenwerking met Ne-Yo
 'Turn Around' (Phats & Small), een single van het Britse houseduo Phats & Small
 'Turn Around (5, 4, 3, 2, 1)', een single van de Amerikaanse rapper Flo Rida